Miejscowości w Polsce:
 Andrzejki-Tyszki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin 
 Tyszki-Bregendy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szydłowo.
 Tyszki-Ciągaczki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin 
 Tyszki-Łabno – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno 
 Tyszki-Nadbory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin 
 Tyszki-Wądołowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno

Zobacz też 
 Tyszka